Городок — загальна назва стародавньої укріпленого поселення; у середньовіччі — обнесене оборонною стіною невелике поселення
 Городок — археологічна пам'ятка, слов'янське поселення середини VI — початку VII століття
 «Городок» — комедійна телепередача, ведучими якої були Юрій Стоянов та Ілля Олейников
 «Городок» — пісня Юрія Варума на вірші Кирила Крастошевского у виконанні Анжеліки Варум

Городок — місто, Вітебська область, Городоцький район
 Городок — село, Гомельська область, Брагінський район
 Городок — село, Мінська область, Молодечненський район
 Городок — село, Мінська область, Червенський район
 Городок — залізнична станція Вітебського відділення Білоруської залізниці

Городок — село, Люблінське воєводство, Грубешівський повіт, гміна Грубешів

Городок — присілок, Бокситогорський район, Ленінградська область
 Городок — присілок, Гагарінський район, Смоленська область
 Городок — село, Первомайський район, Томська область
 Городок — присілок, Сафоновський район, Смоленська область
 Городок — присілок, Таборинський район, Свердловська область
 Городок — село, Тісульський округ, Кемеровська область

Городок — місто, Львівська область, Львівський район
 Городок — місто, Хмельницька область, Хмельницький район
 Городок — селище міського типу, Житомирська область, Житомирський район
 Городок — село, Вінницька область, Гайсинський район
 Городок — село, Волинська область, Камінь-Каширський район, Камінь-Каширська міська громада
 Городок — село, Волинська область, Камінь-Каширський район, Прилісненська сільська громада
 Городок — село, Волинська область, Луцький район
 Городок — село, Житомирська область, Бердичівський район
 Городок — село, Рівненська область, Вараський район
 Городок — село, Рівненська область, Рівненський район
 Городок — село, Тернопільська область, Чортківський район
 Городок — колишнє село Семенівського району Чернігівської області (зняте з обліку у 2005 році)
 Городок — зупинний пункт Львівської залізниці у Рівненському районі Рівненської області на лінії Здолбунів — Ковель.
 Городок — зупинний пункт Південної залізниці у Бахмацькому районі Чернігівської області на лінії Григорівка — Качанівка.

Див. також 
 Город (значення)
 Городець
 Городище
 Городок Третій
 Давид-Городок
 Новий Городок